д’Орс () — испанская фамилия. Известные носители:
 д’Орс, Эухенио (1882—1954) — испанский философ, писатель, журналист, литературный и художественный критик, основатель и лидер каталонского новесентизма.
  (1909—1994) — испанский испанский архитектор и урбанист, сын Эухенио д’Орса.
  (1915—2004) — испанский юрист, один из самых известных знатоков римского права XX века.
  (1946) — испанский поэт, профессор испанской литературы.
  (1957) — испанский певец, музыкант, актёр, сценарист, продюсер, внук Эухенио д’Орса.
  (1963) — испанский священник и писатель.

См. также 
 Дорс